Французская Лига 1 сезона 2008/2009 годов — 71-й сезон чемпионата Франции по футболу. Бордо стал чемпионом в шестой раз в предпоследнем 37-м туре сезона, причём, клуб заметно прибавил в конце турнира, победив в 11 последних матчах. О начале нового сезона было объявлено 23 мая 2008. Сезон начался 9 августа 2008 и закончился 30 мая 2009.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Ланс», «Страсбур» и «Мец». Их заменили «Гавр», «Нант» и «Гренобль», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2007/08.

«Бордо» завоевал титул 30 мая 2009 года после победы со счётом 1:0 над «Каном». Это чемпионство стало шестым в истории «Бордо» и первым с сезона 1998/99. Победа «Бордо» в чемпионате прервала историческую серию «Лиона», выигравшего семь титулов подряд, начиная с сезона 2001/02. «Гавр», «Нант» и «Кан» вылетели в Лигу 2.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Награды

Ежемесячные награды

Игрок месяца

Ежегодные награды

Лучший футболист года

Лучший молодой футболист года

Вратарь года

Тренер года

Команда года

Примечания

Ссылки 
 Официальный русскоязычный сайт (русс.)
 Официальный сайт лиги (англ.)

2008/2009
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2008 году
Спорт во Франции в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009